

Patronyme
 Josiah Tattnall, (1835-1910), était un officier de l'United States Navy, puis de la Confederate States Navy lors de la guerre de Sécession.

Toponymie

 Le Comté de Tattnall est un comté de Géorgie, aux États-Unis.

Homonymie
Homonymie de patronyme